Порту-Велью — международный аэропорт в Рондонии. Назван в честь Жоржи Тейшейра де Оливейра, первого губернатора штата.

Аэропорт построен в 7 км от центра Порту-Велью. Открытие состоялось 16 апреля 1969 года. С 1979 года аэропорт управляется компанией Infraero, с 2002 года имеет международный статус.

Имеется одна асфальтовая взлётно-посадочная полоса длиной 2400 м. В 2011 году пассажиропоток составил 983812 человек.

Примечания 

Аэропорты Бразилии
Здания и сооружения Рондонии
Порту-Велью
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1969 году
Появились в 1960-е годы в Бразилии
1969 год в Бразилии